Scottish Open 2002 − ósmy rankingowy turniej snookerowy sezonu 2001/2002, rozegrany w dniach 6−14 kwietnia 2002. Miejscem jego rozgrywania było Aberdeen Exhibition and Conference Centre w Aberdeen (Szkocja).

W finale turnieju Anglik Stephen Lee zdobył swój trzeci rankingowy tytuł pokonując swojego rodaka Davida Graya 9–2.

Wydarzenia związane z turniejem 
 Sponsorem tegorocznej edycji turnieju był koncern tytoniowy Regal.
 Obrońca tytułu Ronnie O’Sullivan przegrał w meczu drugiej rundy, ulegając Barry’emu Hawkinsowi 3–5.
 W finale tegorocznej edycji turnieju Scottish Open przy snookerowym stole spotkało się dwóch Anglików: Stephen Lee i David Gray. Była to pierwsza taka sytuacja od roku 1988 (kiedy w finale spotkali się Steve Davis i Jimmy White).

Drabinka turniejowa 
Źródła:
 cyfra przed nazwiskiem zawodnika oznacza pozycję jaką zajmował on w światowym rankingu snookerowym sezonu 2001/2002

Finał

Przypisy 

2002
2002 w sporcie
Sport w Aberdeen
2002 w Szkocji